Zábrana je překážka zamezující proniknutí nežádoucích předmětů, médií (např. sněhová zábrana), zvířat nebo neúmyslnému vstupu osob.
Další významy:
místní název
 Zábrana, říčka v Olomouckém kraji

příjmení
 Eva Zábranová (* 1964), česká spisovatelka
 Jan Zábrana (1931–1984), český básník, prozaik, esejista a překladatel